Лома де Сан Антонио има више значења:

 Лома де Сан Антонио (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома де Сан Антонио (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома де Сан Антонио (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику